Симплиций — имя, которое носили некоторые святые:
 Симплиций Римский, сенатор, пострадал вместе со святым Калеподием и иными в 232 году. Память 10 мая.
 Симплиций Римский, пострадал вместе со свв. Фаустином и Беатрисой в 302 или 303 году. Память 29 июля.
 Симплиций из Ольбии (IV век), епископ Ольбии, священномученик (?). День памяти — 15 мая.